De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op zaterdag 22 juli 2017. Het is een tijdrit in de straten van Marseille.

Parcours 
De tijdrit is kort voor een lange tijdrit, 22.5 km. Het parcours is afwisselend, met snelle, vlakke delen in het begin, meer bochtachtig stuurwerk in het tweede deel en een steile klim (1,2 km à 9,5%) rond kilometer 15.

Verloop 
Taylor Phinney zette als een der eerste rijders een snelle tijd neer van 29'21". Maciej Bodnar wist dit ruim te verbeteren tot 28'15". Deze tijd bleek ook voor tijdritspecialisten als Tony Martin en Michał Kwiatkowski te snel, en Bodnar zou uiteindelijk de winnaar blijken.

Alberto Contador reed een goede tijdrit, en haalde Warren Barguil in in het algemeen klassement. Romain Bardet had geen goede tijdrit. Hij verloor niet alleen de tweede plaats aan Rigoberto Urán, maar hield ook slechts 1 seconde over op Mikel Landa. Chris Froome pakte als laatste rijder de derde plaats, achter Bodnar en Kwiatkowski, en verstevigde daarmee zijn toppositie in het algemeen klassement.

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 20e etappe op letour.fr

20
Sportevenement in Marseille
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur